Колонија Сото има више значења:

 Колонија Сото (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Колонија Сото, Каурара (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику